Dławik Friedlandera – jedno z przykładowych rozwiązań dławika sterowanego. Jego reaktancja może zmieniać się w sposób ciągły dzięki podmagnesowaniu rdzenia prądem stałym. Jest trójfazową wersją dławika z obwodem sterującym prądu stałego.

W dławiku Friedlandera, uzwojenia prądu przemiennego są połączone w zygzak. Uzwojenia zwojów a i b są tak wykonane, by strumień magnetyczny był przesunięty w fazie o 15° w porównaniu z połączeniem w gwiazdę. Dwa dławiki dołącza się do sieci w taki sposób, aby odpowiednie strumienie magnetyczne były przesunięte o 30°. Przy takim połączeniu prądy 5 i 7 harmonicznej nie przenikają do sieci, lecz przepływają tylko między dławikami. Nie przenikają również do sieci parzyste harmoniczne prądy zamykające się wewnątrz każdego z dławików. Uzwojenia c są połączone w trójkąt i służą do stworzenia zamkniętego obiegu trzeciej harmonicznej. Obejmuje ono równocześnie trzy kolumny obwodu magnetycznego, w związku z czym nie indukuje się w nich napięcie częstotliwości podstawowej.

Dławik Friedlandera zmniejsza odkształcenia sinusoidalnego prądu sterowanego. Wadą tego dławika jest to, że pomiędzy uzwojeniem sterującym prądu stałego a uzwojeniem prądu przemiennego istnieje bezpośrednie sprzężenie elektromagnetyczne. Dowolne przełączenie w obwodzie prądu stałego wywołuje w uzwojeniu c przepływ zanikającego prądu jednokierunkowego, przeciwdziałającego zmianom pola magnetycznego w rdzeniu. Prędkość sterowania dławika jest określona stałą czasową uzwojenia c (rzędu kilku sekund).
Inne wady tego dławika to duży ciężar na jednostkę mocy (~3 kG/kVA) i stosunkowo duże straty (~1%). Straty powodowane są częściowo prądami wyższych harmonicznych, płynącymi w uzwojeniach dławika.

Bibliografia 
 Fischer F. J., Friedlandera E.: D.C. controlled 100 MVA reactor, GEC Journal 1995 nr 2.
 Manoel A. de Carvalho Jr., Luiz A. Magnata da Fonte: Increasing the capacity of long EHV transmision lines by saturated reactor, 14th PSCC, Sevilla, 24-28 June 2002, Session 35, Paper 4, page 1-6.
 Strojny J. Kondensatory w sieci zakładu przemysłowego, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976.

Dławiki